Вогу́лка — представительница народа манси (устар. вогулы).

Также может означать:

Реки 
 Вогулка — река в Республике Коми, приток Еловки.
 Вогулка — река в Воткинском районе Удмуртии, приток Сивы.
 Вогулка — река в Пермском крае, приток Няра.
 Вогулка — река в Пермском крае, приток Яйвы.
 Вогулка — река в Свердловской области, приток Дарьи.
 Вогулка — река в Свердловской области, приток Сылвы.
 Вогулка — река в Свердловской области, приток Тагила.
 Вогулка — река в Свердловской области, приток Большой Нясьмы.
 Вогулка — река в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, приток Северной Сосьвы.

Населённые пункты 
Пермский край
 Вогулка — деревня в Усольском районе.
 Вогулка — посёлок  в Усольском районе.

Свердловская область
 Вогулка — деревня в Алапаевском районе.
 Вогулка — деревня в Шалинском районе.
 Вогулка — посёлок в Шалинском районе.